Batista ist der Familienname folgender Personen:
 Adílson Batista (* 1968), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Aírton Batista dos Santos (1942–1996), brasilianischer Fußballspieler
 Alexi Batista (* 1976), panamaischer Gewichtheber
 Augusto Chaves Batista (1916–1967), brasilianischer Pilzkundler
 Candita Batista (1916–2016), kubanische Sängerin
 César Batista (* 1928), portugiesischer Sportschütze
 Chad Batista (1981–2015), US-amerikanischer Pokerspieler
 Chris Batista, US-amerikanischer Comiczeichner
 Edina Alves Batista (* 1980), brasilianische Schiedsrichterin
 Eider Batista (* 1981), kubanischer Ruderer
 Eike Batista (* 1956), brasilianischer Unternehmer
 Elizeu Araújo de Melo Batista (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ernesto de Melo Batista (1907–1973), brasilianischer Marineoffizier
 Esteban Batista (* 1983), uruguayischer Basketballspieler
 Francisco de Sales Alencar Batista (* 1968), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cajazeiras
 Fulgencio Batista (1901–1973), kubanischer Militär und Politiker 
 Henry Batista (1914–2002), amerikanischer Filmeditor
 João Batista Vieira Santos (Künstlername Batista; * 1961), brasilianischer Fußballspieler 
 José Batista (* 1962), uruguayischer Fußballspieler
 Ketiley Batista (* 1999), brasilianische Hürdenläuferin
 Luiza Braz Batista (* 1989), brasilianisch-deutsche Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin und Sängerin
 Mário Batista, osttimoresischer Soldat und Freiheitskämpfer
 Marques Batista de Abreu (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Maxwell Batista da Silva (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Michel Batista (Gewichtheber) (* 1977), kubanischer Gewichtheber
 Michel Batista (Ringer) (* 1984), kubanischer Ringer
 Natalia Batista (* 1986), schwedische Comicautorin und Illustratorin
 Oliver Batista-Meier (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Pascual Batista, argentinischer Ruderer
 Rafael Batista (* 1951), puerto-ricanischer Sportschütze
 Ricardo Batista (Segler) (* 1969), portugiesischer Segler
 Ricardo Batista (* 1986), portugiesischer Fußballtorwart
 Sergio Batista (* 1962), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Tarcísio Sebastião Batista Lopes (1938–2001), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ipameri
 Vasco Batista (* 1974), portugiesischer Segler
 William Rocha Batista (* 1980), brasilianischer Fußballspieler

Batista ist das Pseudonym folgender Personen:
 Batista (* 1955), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Batista da Silva (Fußballspieler)
 Batista, ehemaliger Ringname von Dave Bautista (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger Wrestler

Siehe auch: 
 São João Batista, brasilianische Schreibweise von São João Baptista
 Batiste
 Battista